Risum kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Risum (Asperup Sogn) – en bebyggelse i Asperup Sogn, Middelfart Kommune
 Risum (Borbjerg Sogn) – en bebyggelse i Borbjerg Sogn, Holstebro Kommune
 Risum (Åsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Åsted Sogn, Skive Kommune
 Se også
 Risum Enge ved Limfjorden er et naturbeskyttelsesområde
 Risum ved Lindholm i Sydslesvig
Derudover findes Risum som personnavn.